Knox se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David Knox
 M.D.E. Knox